Le terme ligne U est utilisée pour désigner des lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne U du Transilien

Divers 
 L'Abonné de la ligne U

Voir aussi 
  

U